Capidava peut désigner :

 en zoologie, une famille d'araignées
 en archéologie, un site de fouilles de Roumanie.

Salticidae
Genre d'araignées (nom scientifique)
Cité grecque
Site archéologique en Roumanie